Szwajcaria:
 Aeschi – gmina w kantonie Solura, w okręgu Wasseramt
 Aeschi bei Spiez – gmina w kantonie Berno, w okręgu Frutigen-Niedersimmental

Osoby:
 Thomas Aeschi – szwajcarski polityk